

Sigle 
 Ladri di Carrozzelle  – gruppo musicale rock italiano
 Least developed countries o Less developed country  – i paesi meno sviluppati del mondo o Quarto mondo
 Long Distance Commuters
 Libreria della Dottrina Cristiana  – casa editrice italiana
 Loran Data Channel: metodo di invio di dati mediante il sistema LORAN.
 Large Diaphragm Condenser (Microphone)  – Microfono a condensatore
 LDC Hotels & Resorts ("Luxury Dream Culture") - catena alberghiera internazionale, originaria di Taiwan

Codici 
 LDC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lindeman Island (Australia)